Margareta Larsson och liknande namn kan syfta på

 Margareta Lövgren (född 1952), svensk simmare
 Margareta Gunsdotter (född 1964), svensk politiker och riksdagsledamot